Zapallo es el nombre común de la planta y fruto Cucurbita maxima.

Además zapallo se puede referir a:
 Cualquier planta o fruto comestible del género Cucurbita.
 Cucurbita ficifolia
 Crescentia cujete, árbol conocido como güira o zapallo (de fruto no comestible).

Algunas plantas y sus frutos comestibles llevan la palabra zapallo como parte de su nombre.
 Cucurbita maxima, zapallo camote.
 Cucurbita moschata, zapallito coreano, zapallo anco.
 Cucurbita pepo, zapallo italiano o calabacín.
En Argentina es una forma coloquial de denominar a la suerte.